Ploeg ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Ploeg († 2014), niederländischer Ichthyologe und Lobbyist
 Frederick van der Ploeg (* 1956), niederländischer Ökonom
 Johannes van der Ploeg (1909–2004), niederländischer katholischer Theologe (Alttestamentler) und Dominikanerpater
 José van der Ploeg (* 1958), spanischer Segler
 Tjeerd van der Ploeg (* 1958), niederländischer Organist und Kirchenmusiker